Больє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 45 км на північний схід від Невера.

Історія 

1 січня 2016 року до Больє приєднали колишні муніципалітети Домп'єрр-сюр-Ері і Мішог.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Больє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Больє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр